Charles Mordaunt peut faire référence à :

Charles Mordaunt (3e comte de Peterborough) et  de Monmouth
Charles Mordaunt (4e comte de Peterborough) et  de Monmouth
Charles Mordaunt (6e baronnet), député de Warwickshire
Charles Mordaunt (8e baronnet), député de Warwickshire
Charles Mordaunt (10e baronnet), député de South Warwickshire